Список видов млекопитающих, обитающих на территории Греции (южная Европа).

Из 106 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 2 находятся под угрозой исчезновения, 7 являются уязвимыми, 7 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Списки:Греция
Природа Греции